Robin Roberts peut faire référence à :
  (née en 1960), présentatrice du journal de la matinale Good Morning America ;
 Robin Roberts (1926-2010), joueur de baseball américain ;
  (1940–1967), chanteur américain.